Baetis — рід одноденкових мух сімейства Baetidae, відомий рибалкам як синьокрила маслина . У Baetis описано щонайменше 150 видів. Вони поширені по всьому світу, з найбільшою різноманітністю в Північній Америці та Північній Європі.

Примітки

Подальше читання

Посилання 
 

Статті з таксобоксами, що використовують параметр diversity